est un film dramatique canadien réalisé par Augustine Frizzell, sorti en 2021 sur Netflix.

Synopsis 
En 1965, Jennifer rentre amnésique chez elle après un accident, avec son mari.

Environ quarante plus tard, Ellie, journaliste au London Chronicle, se remet difficilement d’une rupture. Devant faire une recherche aux archives du journal, elle y tombe par hasard sur une lettre d’amour de 1965 adressée à une boîte postale, dans laquelle « Boot » demandait à « Jen » de le rejoindre pour partir à New York avec lui. Piquée par la curiosité, elle se met en quête d’autres lettres avec l’archiviste, Rory, qui se prend lui-même au jeu. Elle découvre peu à peu l’histoire d’amour passionnée vécue par Boot et Jen. Ellie et Rory finissent par comprendre que Jen venait bien rejoindre Boot pour partir avec lui lorsqu’elle a été victime de l’accident qui l’a rendue amnésique.

Or, quelques années après cet accident, Jen avait elle-même retrouvé cette lettre, cachée par son mari lorsqu’il l’avait trouvée sur elle après l’accident. Le choc de cette découverte lui fait retrouver la mémoire. Lorsqu’elle demande des explications à son mari, il lui répond froidement que Boot est mort dans l’accident et qu’il voulait la protéger. Mais en 1969, les amants se rencontrent par hasard dans Londres. S’ils sont toujours éperdument amoureux et tombent de nouveau dans les bras l'un de l'autre, Jen apprend à Boot qu’elle a maintenant une petite fille de 2 ans et ne peut tout quitter pour lui. Le lendemain, après une nouvelle scène avec son mari qui lui avait menti et qui la menace de perdre sa fille, elle tente vainement de fuir et de rejoindre Boot, qui s’avère lui-même un ancien journaliste du London Chronicle, mais a démissionné et disparu la veille au soir. Elle laisse malgré tout leurs lettres au journal pour le cas où il donne signe de vie.

Ellie, qui a engagé une relation avec Rory, mais reprend ses distances par peur de souffrir de nouveau, continue son enquête et finit par découvrir l’identité des amants : elle contacte Jen qui refuse d’abord de lui parler d’une affaire privée, puis Boot, lui apprenant que Jen l’a vainement recherché et qu’elle a fini par quitter son mari.

Boot écrit alors une dernière lettre d’amour à la boîte postale que Jen a toujours conservée, et lui propose un rendez-vous dans le Postman Park où ils avaient l’habitude de se retrouver…

Fiche technique 
Selon le générique :
 Titre original : 
 Réalisation : Augustine Frizzell
 Scénario : Nick Payne et Esta Spalding, d'après le roman éponyme de Jojo Moyes (2008)
 Musique : Daniel Hart
 Photographie : George Steel
 Décors : James Merifield
Montage: Melanie Ann Oliver
 Production : Graham Broadbent, Peter Czernin, Stephen Traynor, Simone Urdl et Jennifer Weiss
 Production déléguée : Ruth Coady, Shana Eddy-Grouf, Felicity Jones, Jojo Moyes, Ben Knight, Diarmuid McKeown, Patrice Theroux et Shailene Woodley

 Sociétés de production : Blueprint Pictures et The Film Farm

 Société de distribution : Netflix
 Pays d'origine : Canada
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : drame
 Dates de sortie :
 Monde :  sur Netflix

Distribution 
Selon le générique :
 Felicity Jones : Ellie
 Shailene Woodley : Jennifer "Jen" Stirling jeune
 Callum Turner : Anthony "Boot" O'Hare jeune
 Diana Kent : Jennifer Stirling âgée
 Ben Cross : Anthony O'Hare âgé
Joe Alwyn : Lawrence Stirling
 Nabhaan Rizwan : Rory McCallan
 Ncuti Gatwa : Nick
 Ann Ogbomo : Janet
 Emilio Aniba : French Waiter
 Lee Knight : Francis

Production

Notes et références

Liens externes 
 

Film canadien sorti en 2021
Film dramatique canadien
Film tourné à Londres
Film tourné au Royaume-Uni
Film tourné en Espagne
Film se déroulant dans les années 1960
Film de Netflix
Film en anglais